Фролов Александр Юрьевич () — российский автогонщик, мастер спорта.

Общая информация 
Учился в Гимназии № 4 г.Оренбурга до 13 лет. В 13 лет стал заниматься мотокроссом, перешёл в частную школу «Олимп» г.Оренбурга.
В данным момент учится в Оренбургском Государственном Университете, транспортный факультет, 5-й курс.

Спортивная карьера 
2009 — мастер спорта России по мотоциклетным видам спорта.
2009 — дебютировал в кольцевых гонках
2009 — RTCC Туринг -Лайт 12-место
2010 — Гран-При Москвы "Pulsar 2010 " Суперпродакшн 3- место
2010 — RTCC Суперпродакшн 5- место ,Туринг 8- место ,Национальный 3 место, команда «Вектор-Авто»
2011 — RTCC Туринг 1-е место, команда «Оренбург рэйсинг»
2012 — участие на 2-м зимнем этапе Кубка «МитДжет»
2012 — подписал контракт со швейцарской командой «Maurer Motorsport», будет принимать участие в чемпионате Европы ETCC и немецком чемпионате ADAC Procar на 1,6 литровом Chevrolet Aveo, напарником по команде будет победитель 2011 г. в классе Национальный серии RTCC Вадим Мещеряков..

Фотогалерея

Примечания 

Автогонщики России
Пилоты RTCC
Пилоты RRC